Леопо́льд Хо́фман (; 31 октября 1905, Вена — 9 января 1976, там же) — австрийский футболист, полузащитник.

Известен выступлениями за клуб «Фёрст», а также национальную сборную Австрии.

Двукратный чемпион Австрии. Обладатель Кубка Митропы.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1924 году выступлениями за команду клуба «Фёрст», цвета которой и защищал на протяжении всей своей карьеры, длившейся целых шестнадцать лет.

Умер 9 января 1976 года на 71-м году жизни.

Выступления за сборную 
В 1925 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 13 лет, провел в форме главной команды страны 27 матчей, забив 1 гол.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1934 года в Италии.

Титулы и достижения 
 Чемпион Австрии (2):
 «Фёрст»: 1931, 1933
 Обладатель Кубка Австрии (3):
 «Фёрст»: 1929, 1930, 1937
 Обладатель Кубка Митропы:
 «Фёрст»: 1931

Статистика 
Статистика выступлений в официальных матчах:

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Статистика игрока на сайте RSSSF.com

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Умершие в Вене
Родившиеся в Вене
Игроки ФК «Фёрст»